Никитинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Никитинский сельсовет — в Катайском районе Курганской области.
 Никитинский сельсовет — в Починковском районе Нижегородской области.
 Никитинский сельсовет — в Инжавинском районе Тамбовской области.